Simpson kan som auktorsförkortning betyda:

 Beryl Brintnall Simpson
 Charles Edmond Simpson
 David Alan Simpson
 Donald Ray Simpson
 George Simpson
 George Gaylord Simpson
 Jack A. Simpson
 Paul J. Simpson
 Alastair G.B. Simpson
 Charles Torrey Simpson

Robotskapade auktorsförkortningar